El término libre, un adjetivo, puede referirse, en esta enciclopedia:

 a quien tiene libertad, es decir, a aquella persona que tiene la posibilidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones sin imposiciones externas.

-- Aplicado en otras materias --

 Agente libre, un deportista profesional cuyo contracto vinculante con un equipo ha vencido y, por lo tanto, se encuentra en libertad de negociar una próxima contratación sin condiciones previas.
 Amor libre, una relación sentimental sin necesidad de compromiso formal.
 Caída libre, en física, movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de un campo gravitatorio.
 Comercio libre, acción de intercambio de un producto o servicio sin imposiciones estatales.
 Conocimiento libre, corriente epistemológica que estudia el origen histórico y el valor del conocimiento considerándolo como un bien público que beneficia a la colectividad en general y permite el desarrollo igualitario.
 Cultura libre, la visión de la cultura basada en la libertad de distribuir y modificar trabajos y obras creativas. En este sentido, se puede hablar de:
 Contenido libre.
 Hardware libre.
 Música libre.
 Software libre.
 Energía libre de Gibbs.
 Energía libre de Helmholtz.
 Francia Libre, nombre dado al gobierno en el exilio francés fundado por Charles de Gaulle en junio de 1940 y que tuvo su sede en Londres.
 Libre albedrío, la creencia según la cual los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones.
 Libre empresa, concepto capitalista de empresa basado en los principios de libertad individual, sin imposiciones estatales.
 Lucha libre, nombre de varias disciplinas de lucha deportiva.
 Mercado libre, sistema económico en el que el precio de los bienes o servicios es acordado por el consentimiento de los vendedores y/o empresarios, mediante las leyes de la oferta y la demanda.
 Midi libre, periódico francés.
 Municipio libre o comuna autónoma, concepto anarquista.
 Partícula libre, en física, aquella que no está enlazada a otras.
 Radio libre.
 Tiro libre, en baloncesto, lanzamiento a canasta después de una falta personal o una técnica.
 Tiro libre, en fútbol, lanzamiento a portería, directo o indirecto.
 Verso libre, forma de expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de rima y metro.
Libre en personas como adjetivo: es decir una persona abierta , que no tiene ningún problema en contar y expresar  sus sentimintos.

 Música

Álbumes
 Libre (álbum de Azrael).
 Libre (álbum de Amén).
 Libre (álbum de Alejandra Guzmán).
 Libre (álbum de Marc Anthony).
 Libre (álbum de Sébastien Izambard).
 Libre (álbum de Soledad Pastorutti).

Canciones
 Libre (canción de Nino Bravo).
 Libre (canción de Paloma San Basilio).
 Libre (canción de Ricardo Arjona).
 Libre (canción de Sébastien Izambard).
 Libre (canción de Tristania).